Кулматов — фамилия; имеет женскую форму Кулматова.
 Кулматов, Кенеш Нурматович (род. 1934) — советский и российский дипломат, советский государственный, партийный и комсомольский деятель.
 Кулматов, Кубанычбек Кенешович (род. 1963) — киргизский государственный и политический деятель, мэр города Бишкек.